Reú  é um personagem do Antigo Testamento, citado no capítulo 11 do livro de Gênesis, onde é mencionado na descendência de Sem como filho de Pelegue, que tinha trinta anos quando Reú nasceu.

Foi o pai de Serugue, que nasceu quando ele tinha trinta e dois anos, e o tataravô do patriarca Abraão.

De acordo com o relato bíblico, Reú viveu duzentos e trinta e sete anos depois que nasceu Serugue, gerando filhos e filhas.

Idade dos patriarcas

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Ver também
Bereshit
Criacionismo

Personagens da Torá
Personagens do Livro de Gênesis